Gus, pseudonyme de Gustave Erlich (1911-1997), dessinateur humoristique français.

 est un prénom. 

 GUS, un magazine homosexuel bilingue français-néerlandais ; 
 Gus, un film américain produit par les studios Disney (1976) ;
 Gus, un film d'animation australien (2011) ;
 Gus, un film d'animation français (2015) ;
 Gus, une série de bande dessinée créée par Christophe Blain (2007-).

GUS est un sigle qui peut désigner :
 Groupe urgence sinistre, un réseau de professionnels de l'après-sinistre au Québec ;
 , le bureau national de statistiques en Pologne ;
 groupes urbains de sécurité, une forme de police spéciale marocaine chargée du contrôle urbain ;
 Gravis Ultrasound, une carte son pour PC populaire dans les années 1990.

GUS est un code qui peut désigner :
 , un aéroport public et militaire situé à Peru dans l'Indiana, aux États-Unis, selon la liste des codes AITA des aéroports.

Voir aussi 
 Gène GUS, un gène marqueur

Code IATA des aéroports